Шиве́луч (Шивелу́ч, Шевелюч) — действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км, Крутоберегово — 98 км, Усть-Камчатска — 87 км.

Диаметр основания вулкана — 45-50 км, общая площадь составляет не менее 1300 км². В состав входят стратовулкан Старый Шивелуч (содержит андезиты и базальты), старая впадина — кальдера диаметром 9 км и активный кратер Молодой Шивелуч, который производит выбросы горячей лавы и газово-пепловых туч. Высота вулкана 3283 м, высшая точка активной части — 2800 м над уровнем моря. Возраст — 60-70 тыс. лет.

Нижние склоны вулкана Шивелуч до высоты 750 метров покрыты лесами каменной берёзы и кустарниковыми зарослями кедрового стланика, выше находятся луга, ближе к вершине — лишённая растительности лавово-пепловая поверхность.

Извержения 

Известны извержения 1790, 1854, 1879—1883, 1896—1898, 1905, 1927—1929, 1944—1950, 1964, 1980—1981, 1993—1995, 2001—2003, 2008—2016.

В результате извержения 2004—2005 годов высота вулкана уменьшилась на 115 метров. Одним из сильнейших последних извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделали путь 20 километров. Пепел от извержения 1964 года переносился ветром в направлении острова Беринга через Камчатский полуостров.

14 сентября 2008 года произошёл мощный всплеск активности вулкана, приведший к обрушению части его купола, в мае 2009 года на куполе вулкана образовалась расщелина глубиной около 30 метров. По данным лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук, 15 октября 2011 г. высота одного из газо-пепловых выбросов над уровнем моря составила 10,5 км, наблюдалось «прерывистое спазматическое вулканическое дрожание до 0,3 мкм/с». 18 апреля 2012 года Шивелуч выбросил столб пепла и газа на высоту 6,5 км над уровнем моря.

27 июня 2013 года рано утром Шивелуч выбросил столб пепла до 10 км над уровнем моря, в посёлке Ключи, расположенном в 47 км от вулкана, прошёл пеплопад, улицы посёлка припорошило слоем рыжего пепла толщиной до миллиметра., 18 октября вслед за вулканом Ключевская сопка Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7600 метров. 7 февраля 2014 выбросил столб пепла высотой более 11 км. 13 мая 2014 вулкан выбросил три столба пепла на высоту от 7 до 10 км. 10 января 2016 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 км. Последнее извержение произошло 29 января 2016 года. Вулкан выбросил 10-километровый столб пепла. 24 февраля 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 км. Утром 15 июня 2017 года вулкан выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. 16 июня вечером произошёл очередной пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 километра над уровнем моря.17 марта 2019 года после двухмесячного извержения, вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой в 4 километра.

На 29 ноября 2022 года вновь извергается.

Изображения

Примечания

Литература 
  по вулкану Шивелуч с 1946 по 2011 года
 Черноморец С. С., Сейнова И. Б. 
 Сейнова И. Б., Черноморец С. С., Тутубалина О. В., Баринов А. Ю., Соколов И. А. 
 Сейнова И. Б., Черноморец С. С., Тутубалина О. В., Баринов А. Ю., Соколов И. А.

Ссылки 

 Фотографическая база данных «»
  Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
 
 
 
 
  на сайте ИВиС ДВО РАН
  в проекте «Голоценовые вулканы Камчатки» на сайте ИВиС ДВО РАН
 
  на сайте проекта Volcano Live
  о вулкане Шивелуч на краеведческом сайте Камчатского края

Вулканы Камчатского края
Активные вулканы
Извержения вулканов
Стратовулканы
Вулканы VEI-5